El término naval puede referirse:

a Naval, una localidad de la provincia de Huesca, España;
a Deportes Naval de Talcahuano, un club de fútbol de Chile, ya extinto, de la ciudad de Talcahuano;
a Club de Deportes Naval de Talcahuano es club de fútbol de Chile, de la ciudad de Talcahuano;
a Associação Naval 1º Maio, un club de fútbol de la Primera División de Portugal;
a Naval, un equipo de fútbol de Reynosa, comunidad autónoma de Cantabria;